Första divisionen kan referera till
Första divisionen (film) – en svensk dramafilm från 1941
Första divisionen (militär) – en division inom svenska armén.
Första divisionen kan även referera till den högsta divisionen för flera olika lagsporter.